Swartland (gemeente), een Zuid-Afrikaanse gemeente
 Swartland (wijndistrict), een wijndistrict in Zuid-Afrika